

België
 Sint-Luciakerk (Begijnendijk)
 Sint-Luciakerk (Engsbergen)
 Sint-Luciakerk (Mortroux)
 Sint-Luciakerk (Oosterlo)
 Sint-Luciakerk (Wespelaar)

Duitsland 
 Sint-Luciakerk (Angelsdorf)
 Evangelische dorpskerk Baerl
 Sint-Luciakerk (Beilngries)
 Sint-Luciakerk (Broichweiden)
 Sint-Luciakerk (Erflinghausen)
 Sint-Luciakerk (Engelgau)
 Luciakapelle (Erbringen)
 Sint-Luciakerk (Flemmingen)
 Sint-Luciakerk (Frauweiler)
 Kluskapel heilige Lucia (Etteln)
 Sint-Luciakerk (Grünwettersbach)
 Sint-Luciakerk (Harsewinkel)
 Sint-Lucia en Ottiliekerk (Hechlingen)
 Sint-Lucia en Ottiliekerk (Höhnstedt)
 Sint-Luciakerk (Hölzchen)
 Sint-Luciakerk (Knorscheid)
 Sint-Luciakerk (Löf)
 Sint-Luciakerk (Oberveischede)
 Sint-Luciakerk (Ostentrop)
 Sint-Luciakerk (Rech)
 Sint-Luciakerk (Schlammersdorf)
 Sint-Lucia en Willibrordkerk (Silbach)
 Sint-Luciakerk (Eicherscheid)
 Sint-Luciakerk (Stolberg)
 Luciakapel (Wesseling)
 Sint-Luciakerk (Zell)

Nederland
 Sint-Luciakerk (Ravenstein)
 Sint-Luciakerk (Mierlo-Hout)
 Heilige Luciakerk (Mierlo)

Lucia